Heroes of Might and Magic: Quest for the DragonBone Staff est un jeu vidéo de stratégie au tour par tour développé par New World Computing et édité par The 3DO Company, sorti en 2001 sur PlayStation 2.

Système de jeu

Accueil 
Jeuxvideo.com : 6/20

Notes et références 

Jeu vidéo sorti en 2001
Jeu PlayStation 2
Jeu vidéo de stratégie au tour par tour
Jeu vidéo développé aux États-Unis
Jeu vidéo de fantasy
Heroes of Might and Magic
Jeu New World Computing
Jeu The 3DO Company